Ургала () — село на северо-востоке Башкортостана, в юго-восточной части Белокатайского района, центр Ургалинского сельсовета.

География 

Сельсовет граничит с Челябинской областью.

История 
Ургала образована в результате слияния, не ранее начала 1970-х, одноимённой станции железной дороги и села Есаулово, образованного в 1837 году башкирами 6-го кантона (Челябинский уезд), отказавшимися поступать в Оренбургское казачье войско и переселившимися на земли айлинцев.

До 10 сентября 2007 года называлась селом станции Ургала.

Население 

 Национальный состав
Преобладающее население — башкиры, татары, русские.

Инфраструктура 
СПК — колхоз им. Калинина, Ургалинское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Уфа", Ургалинское лесничество, одна средняя и две начальных школы, два детских сада, спортивно-оздоровительный комплекс «Газовик», дом культуры, библиотека, почтовое отделение, приют, участковая больница, магазины, кафе, каток.

Примечания

Ссылки 
 Село Ургала на портале novo-belokatay.ru

Населённые пункты Белокатайского района